

Europa
 Cattedrale del Sacro Cuore di Gesù, a Rēzekne (Lettonia)
 Cattedrale del Sacro Cuore di Gesù, a Skopje (Macedonia)

Africa 

 Cattedrale del Sacro Cuore a Orano (Algeria)
 Cattedrale del Sacro Cuore a Brazzaville (Repubblica del Congo)

Asia 
Cattedrale del Sacro Cuore di Gesù a Kota Kinabalu (Malaysia)
Cattedrale del Sacro Cuore di Gesù a Johor Bahru (Malaysia)
Cattedrale del Sacro Cuore a Yokohama (Giappone)

Oceania 

 Cattedrale del Sacro Cuore a Suva (isole Figi)
 Cattedrale del Sacro Cuore a Wellington (Nuova Zelanda)
 Cattedrale del Sacro Cuore di Gesù a Tarawa (Kiribati)

Concattedrale del Sacro Cuore di Gesù
 Concattedrale del Sacro Cuore di Gesù, a Bitola